Eqinga bezeichnet:
 Eqinga (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Eqinga (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqinga (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland